Вељко Тодоровић може да се односи на следеће особе:
 Вељко Тодоровић (народни херој) (1914–1944), народни херој Југославије
 Вељко Тодоровић (генерал) (1951), бригадни генерал Војске Србије